Wait – Unix parancs
 Wait – a Beatles dala
 Wait (M83-dal)
 Wait (Maroon 5-dal)
 Wait (The Whisper-dal)
 Wait (White Lion-dal)